Geografie
 Sissa Trecasali - Italiaanse gemeente
 Sissa (Italië) - Italiaanse frazione en voormalig gemeente
 Sissa (rivier) - Indonesische rivier
Onderwijs
International School for Advanced Studies, afgekort SISSA
Sport en spel
 Sissa (Groningen) - schaakvereniging uit Groningen
 Sissa (Wijk bij Duurstede) - schaakvereniging uit Wijk bij Duurstede
 Sissa (schaaktijdschrift) - historisch Nederlands schaaktijdschrift
Personen
 Sissa (mythische brahmaan) - Indische wijze